Paulo Lopes steht für:

 Paulo Lopes, Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien

Paulo Lopes ist der Name folgender Personen:

 Paulo Lopes (Fußballspieler) (* 1978), portugiesische Fußballspieler
 Paulo Lopes de Faria (1931–2009), brasilianischer Geistlicher